Abu-Yaqub Yússuf an-Nàssir ibn Yaqub, sultà marínida del Marroc (1286-1307)
 Abu-Yaqub Yússuf ibn Abd-al-Mumin, amir al-muminim dels almohades